Яросла́в Анато́льевич Дыбле́нко (28 декабря 1993, Сургут, Россия) — российский хоккеист, защитник.

Карьера

Клубная карьера 
В сургутскую школу хоккея «Олимпиец» Дыбленко привёл отец. Первый тренер — Сергей Мальцев. В 15 лет Дыбленко уехал в Мытищи. 10 января 2013 года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе мытищинского «Атланта» против чеховского «Витязя», проведя на льду 1 минуту и 30 секунд. Первую шайбу в КХЛ забросил 1 февраля 2013 года в матче против «Локомотива». В дебютном сезоне выходил на лёд в 16 матчах, набрав 3 (1+2) очка и заработав 10 минут штрафного времени. В конце апреля 2013 года продлил контракт с «Атлантом» ещё на 2 года.

В конце апреля 2015 года из-за финансовых проблем «Атланта» права на игрока получил СКА, а 4 июня было объявлено, что защитник продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Проведя 2 сезона в «Спартаке», 20 апреля 2017 года Дыбленко подписал 2-летний двусторонний контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз». При этом 18 августа СКА получил права на игрока в обмен на Хохлачева. В тренировочном лагере Дыбленко не смог себя проявить и сезон 2017/18 провел в АХЛ в фарм-клубе «Нью-Джерси» — «Бингемтон Девилз».

В межсезонье 2018 Дыбленко вернулся в Россию, где в обмен на денежную компенсацию перешел обратно в «Спартак». В первый сезон после возвращения провел 55 матчей в регулярном чемпионате (6 - в плей-офф), набрав 10 (5+5) очков (2 - в плей-офф), после чего контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. 15 июля Дыбленко подписал трехлетний контракт со СКА.

17 октября 2021 года в результате обмена со СКА Ярослав Дыбленко стал игроком ХК «Сочи». За ХК «Сочи» игрок провел 21 игру, набрав 7 (5+2) очков при показателе полезности «+4».

4 мая 2022 года  Дыбленко подписал контракт на два сезона с ЦСКА.

Карьера в сборной 
В составе молодежной сборной России участвовал в чемпионате мира 2013 года, на котором сборная завоевала бронзовые медали, и в 2012 году в Subway Super Series против сборных WHL, OHL и QMJHL.

Личная жизнь 
24 июня 2017 года женился. Супруга Дарья Дыбленко.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Международные

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Атланты»
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Сочи»
Игроки «Бингемтон Девилз»